L'International Lawn Tennis Challenge 1931 (conosciuto oggi come Coppa Davis) è stata la 26ª edizione del massimo torneo riservato alle nazionali maschili di tennis. Vi hanno partecipato 29 nazioni: 22 nella zona europea e 7 nella zona americana.

La Francia ha battuto il Regno Unito nel challenge round che si è disputato allo Stade Roland Garros di Parigi in Francia dal 24 al 26 luglio.

Zona Americana

Zona Nord/Centro Americana

Zona Sudamericana

Spareggio Inter-Zonale Americano

Zona Europea

Tabellone

Finale

Spareggio Interzonale

Challenge Round

Altri progetti

Collegamenti esterni

Tennis nel 1931
 1931